

Personnalités 

 Cléa Pastore (née en 1963), animatrice de télévision et sculptrice française ;
 Frank Pastore (1957-2012), joueur de baseball et animateur de radio ;
 Giampiero Pastore (né en 1976), escrimeur italien ;
 Javier Pastore (né en 1989), footballeur international argentin ;
 Joaquin Pastore (né en 1981), joueur uruguayen de rugby à XV ;
 John O. Pastore (1907-2000), homme politique américain, gouverneur et sénateur ;
 Sergio Pastore (1932-1987), réalisateur, scénariste, journaliste et producteur italien ;
 Piero Pastore (1903-1968), acteur de cinéma et footballeur italien ;
 Vincent Pastore (né en 1946), acteur américain.